Pfusch steht für:
 mangelhaft ausgeführte Arbeit, siehe Murks
 regionale Bezeichnung (Österreich, DDR) für Schwarzarbeit

Siehe auch:
 Fusch (Begriffsklärung)